Barreirinhensi – abitanti di Barreirinha
Barreirinhensi – abitanti di Barreirinhas